Дженнифер Кэрол Леджер (; род. 8 декабря 1989) – британская барабанщица и бэк-вокалистка христианской хард-рок-группы Skillet. В возрасте 18 лет она стала их барабанщицей, после того, как их оставила предыдущая барабанщица, Лори Петерс.

Ранняя жизнь 
Джен родилась в Ковентри, в Англии. В возрасте 13 лет она начала играть на барабанах. Обучалась в  в родном Ковентри, где получила . Играла на ударных в местной группе и была финалистом конкурса «Ударник года в Соединённом Королевстве» 2006 года.

В 16 лет Леджер получила стипендию на обучение в американской системе курсов духовной музыки Living Light School of Worship и прошла курс игры на ударных в городе Кеноше, штат Висконсин. Джен вошла в состав группы The Spark, но, поскольку место барабанщика было занято, она играла на бас-гитаре.

Музыкальная карьера

Skillet 

Участники группы Skillet обнаружили Леджер, когда посещали церковь в городе, где она в то время жила. Они гастролировали в школе, где Джен обучалась, и попросили Леджер прослушаться на место барабанщика в группе. С 18 лет, начиная с «Comatose Tour», она является барабанщицей и бэк-вокалисткой Skillet, а иногда – вокалисткой.

Ledger 
Леджер заявила, что она и коллега по группе Кори Купер начали работать над материалом альбома своего собственного проекта примерно в 2012 году.

В марте 2018 года было объявлено, что её дебютный мини-альбом, Ledger планируется выпустить 13 апреля. Она заключила контракт с Atlantic Records и учреждённым супругами Джоном и Кори Купер, а также менеджером Закари Келмом лейблом Hear it Loud. Мини-альбом Ledger был спродюсирован Кори Купер вместе с соавтором песен и продюсером Сетом Моусли. Проект Ledger выступал на разогреве у Skillet во время Unleashed tour. 6 апреля Джен выпустила официальное аудио для песни «Not Dead Yet» на YouTube.

8 октября 2018 года было объявлено, что Ledger будет выступать на  2019 вместе с Newsboys ,  ,  и .

15 февраля 2019 года Леджер выпустила свой неальбомный сингл «Completely», за которым последовало музыкальное видео, опубликованное 27 марта.

14 февраля 2020 года Леджер выпустила свой второй неальбомный сингл «My Arms», который в тот же день сопровождался лирическим видео.

Личная жизнь 
1 апреля 2021 года Леджер стала гражданином США.

Дискография

В составе Skillet

 Awake (2009)
 Rise (2013)
 Unleashed (2016)
 Victorious (2019)
 Dominion (2022)

Сольный проект Ledger

Мини-альбом

Синглы

При участии Ledger
 The Elements — «Neon Feather» remix —  при участии Ledger

Видеография

Награды

Примечания

Ссылки 

 

Ударники США
Ударники Великобритании
Рок-вокалисты Великобритании
Музыканты Skillet
Хеви-метал-вокалисты Великобритании